De San Marinese supercup is de voetbalsupercup van San Marino die sinds 2012 door de San Marinese voetbalbond wordt georganiseerd. De landskampioen en de bekerwinnaar (of verliezend finalist) strijden in een wedstrijd om deze cup.

De supercup is de opvolger van de Trofeo Federale, waarom van 1986 tot en met 2011 werd gespeeld. Hierom werd in de vorm van een minitoernooi gespeeld, deelnemers waren de finalisten van de play-offs van de Campionato Sammarinese (de competitie) en van de Coppa Titano (het bekertoernooi).

Trofeo Federale

Supercup 
N.B. De winnaar is vet gedrukt.

Nationale supercup voetbal